Cetrimonijum, cetil trimetilamonijum, ili heksadeciltrimetilamonijum je kvaternarni amonijum katjon čije soli se koriste kao antiseptici:

 Cetrimonijum bromid 
 Cetrimonijum hlorid 

Njihovi ATC kodovi su  (kao kožni antiseptici) i  (kao antiseptici za grlo).

Антисептици
Кватернарна амонијум једињења